De achternaam Nijhuis kan verwijzen naar een van de volgende personen:

Media
 Matijn Nijhuis, een Nederlandse journalist en nieuwslezer

Architectuur
 Gerrit Nijhuis, een Nederlands architect

Politiek
 Ad Nijhuis, een Nederlands politicus

Sport 
 Alfred Nijhuis, een Nederlands voetballer
 Bas Nijhuis, een Nederlands scheidsrechter
 Marieke Nijhuis, een Nederlands zwemster
 Moniek Nijhuis, een Nederlands zwemster
 René Nijhuis, een Nederlands voetballer
 René Nijhuis, een Nederlands golfer
 Thijmen Nijhuis, een Nederlands voetballer

Bedrijfsleven 
 Jos Nijhuis, een bestuurder bij de Schiphol Group

Nederlandse of Vlaamse achternaam